Збру́цька ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах Україні.

Збруцька вулиця — вулиця у селищі Жовтневе, Святошинського району м. Києва

Колишні назви 
Збруцька вулиця — колишня вулиця у місцевості Ґалаґани, Святошинського району м. Києва, яка була офіційно ліквідована наприкінці 1970-х — початку 1980-х.